Ferrocarril del Pacífico ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften:

 Ferrocarril del Pacífico (Chile)
 Ferrocarril del Pacífico (Kolumbien)
 Ferrocarril del Pacífico (Mexiko)
 Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua

Siehe auch:
 Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, Eisenbahnstrecke in Mexiko